En piga bland pigor kan syfta på:

 En piga bland pigor (bok) – en reportagebok från 1914 av Ester Blenda Nordström
 En piga bland pigor (film) – svensk film från 1924 i regi av John W. Brunius, filmatisering av boken